1º Reggimento paracadutisti "Folgore" (così denominato dal 1967 e sciolto nel 1975)
1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Folgore" (fino al 1975, poi "Tuscania")